Санта-Віторія (, «свята Вікторія») — власна назва.

Топоніми

Санта-Віторія (Бразилія)

Санта-Віторія (Бежа)
 Санта-Віторія-ду-Амейшіал

Див. також 

 Санта-Вітторія